Holanda (regió), regió central del Regne dels Països Baixos, que sovint també és designat per aquell nom. Holanda és una de les diverses regions que conformen l'estat sobirà dels Països Baixos. A causa de la seva preeminència econòmica i històrica, sovint es fa servir el nom d'aquesta regió per referir-se als Països Baixos en el seu conjunt. Tot i que estrictament no és incorrecta, aquesta denominació és imprecisa, pot resultar ofensiva per als neerlandesos provinents d'altres regions del país i és comparable a l'ús incorrecte del nom «Anglaterra» per referir-se al Regne Unit.
 Comtat d'Holanda, estat històric del Sacre Imperi Romanogermànic i de la República de les Set Províncies Unides des del  fins al 1795.
 Regne d'Holanda, estat satèl·lit de França de 1806 a 1810.
 Holanda Meridional i Holanda Septentrional, dues províncies actuals dels Països Baixos.
 Holanda o Províncies Unides, la República de les Set Províncies Unides i més tard els Països Baixos.
 Departament d'Holanda, subdivisió administrativa francesa de 1801 a 1807.
 Holanda, per extensió, el regne dels Països Baixos. Els Països Baixos és un estat europeu amb capital a Amsterdam, membre de l'ONU, la UE i moltes altres organitzacions internacionals. Compta amb dotze províncies diferents, incloent-hi Holanda Septentrional i Holanda Meridional.

Referències